Алвард Бардуховна Петросян (; ) — депутат парламента Армении, филолог, писатель, публицист. Награждена медалью «Маршал Баграмян». Дочь Национального героя Франции Бардуха Петросяна. Заслуженный деятель культуры Республики Армения (2007).

Краткие биографические данные 
 1963—1968 — Ереванский государственный университет.
 1969—1975 — редактор на гостелерадио Армении.
 1975—1979 — работала в журнале «Айастани ашхатаворуи» («Труженица Армении»).
 1980—1981 — работала в комитете по культурным связям с зарубежными армянами.
 1982—1990 — заместитель главного редактора литературно-художественного журнала «Советакан граканутюн» («Советская литература»).
 1990—1994 — главный редактор еженедельника «Арагаст» («Парус»).
 1994—1998 — председатель регионального правления Союза армянской помощи Армении.
 С 1998 — член центрального правления Союза армянской помощи Армении.
 1999—2003 — депутат парламента. Член постоянной комиссии по социальным вопросам, по вопросам здравоохранения и охраны природы. Член фракции «АРФД».
 2003—2007 — депутат парламента. Член постоянной комиссии по социальным вопросам, по вопросам здравоохранения и охраны природы. Член фракции «АРФД».
 2007—2012 — депутат Национального собрания Армении. Член партии «АРФД».

Семья 
Муж — народный артист Армении Лоренц Арушанян, сын — художник Нарек Арушанян, двое внуков.

Примечания

Ссылки 
 Биография 

Депутаты Национального собрания Армении
Члены партии «Дашнакцутюн»
Выпускники филологического факультета Ереванского государственного университета
Женщины-политики Армении